Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Anders Järryd che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-0, 7-6.

Teste di serie

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (campioni)
 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (quarti di finale)

 Michael Mortensen /  Magnus Tideman (quarti di finale)
 Hans Simonsson /  Stefan Simonsson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1985